Универсальное пространство (относительно некоторого класса топологических пространств
) — топологическое пространство  , такое, что  принадлежит классу  и каждое пространство
 из класса  вкладывается в , то есть 
гомеоморфно подпространству пространства .
С помощью универсальных пространств можно свести изучение класса топологических пространств к изучению подпространств
конкретного пространства. Часто для доказательства универсальности пространства используется теорема о диагональном отображении.

Примеры 
Примеры универсальных пространств (далее  — кардинал, такой, что , то есть  бесконечный):
 Александровский куб  — -я степень связного двоеточия  (то есть пространства  с топологией, состоящей из пустого множества, всего пространства и множества ) — универсален для всех -пространств веса .
 Тихоновский куб  — -я степень единичного отрезка  — универсален для всех тихоновских пространств веса  и для всех компактных хаусдорфовых пространств веса .
 Гильбертов кирпич  — счётная степень единичного отрезка — универсален для всех метризуемых компактов и для всех метризуемых сепарабельных пространств.
  — счётная степень ежа колючести  — универсально для всех метризуемых пространств веса .
 Пространство рациональных чисел  (с естественной топологией) универсально для всех счётных метризуемых пространств.
 Канторов куб  — -я степень двухточечного дискретного пространства — универсален для всех нульмерных пространств веса .
 Пространство Бэра  — счётная степень дискретного пространства мощности  — универсально для всех нульмерных в смысле  метризуемых пространств веса .
 Подпространство евклидова пространства , образованное всеми точками, не более чем  координат которых рациональны, универсально для всех метризуемых сепарабельных пространств размерности не больше .
 Существует компакт, универсальный для всех тихоновских пространств  веса , таких, что  (то есть размерность Лебега  не больше ).

Примечания

Литература 
 
 
Общая топология